Sugár Péter (1919–1999) történész, egyetemi tanár
 Sugár Péter (1948) bűvész
 Sugár Péter (1956) építész
 Sugár Péter (vízilabdázó)